Ågård oder Aagaard steht für folgende Orte

in Dänemark:
 Ågård (Gørlev Sogn), ein Herrenhaus und landwirtschaftliches Anwesen im Gørlev Sogn in der Kalundborg Kommune
 Ågård (Kettrup Sogn), ein Herrenhaus im Kettrup Sogn in der Jammerbugt Kommune
 Ågård (Øster Starup Sogn), ein Weiler im Øster Starup Sogn in der Vejle Kommune

in Schweden
 Ågård (Kungälv), ein Weiler in der Gemeinde Kungälv in der Provinz Västra Götalands län

in Südschleswig:
 Ågård ist der dänische Name des Dorfes Augaard, eines Ortsteils der Gemeinde Oeversee

Siehe auch:
 Aagaard